Le Calendrier Scientifique Scolaire est une alternative au calendrier traditionnel, avec anniversaires scientifiques et technologiques pour chacun des jours de l'an, en comprenant efemérides sur la vie de chercheurs et chercheuses, commémorations d'avances scientifiques et curiosités. Il est une initiative ouverte à la participation publique.

Description de l'initiative

Antécédents 
La réalisation et diffusion d'un calendrier avec anniversaires scientifiques se réalisent depuis 2011 en Roumanie par l'Association Laïque-Humaniste de la Roumanie (ASUR). Une initiative similaire s'est développée depuis 2019 au Royaume-Uni par la Société Humaniste Écossaise (HSS). La réalisation d'un calendrier scientifique en Espagne a été stimulée en 2020 par l'association l'Europa Laica, et l'initiative a été coordonné depuis le CSIC.

Objectifs 
L'objectif général est de contribuer à l'amélioration de la culture scientifique et technologique de la population, notamment des plus jeunes. À cette fin, cinq objectifs spécifiques sont fixés:

 Offrir des données ouvertes d'ephémérides scientifiques, fiables et documentées, dans un format structuré que soit facilement accessible et réutilisable.
 Élargir les ressources pédagogiques à disposition des enseignants, en contribuant de manière transversale à l'amélioration de la culture scientifique en classe.
 Promouvoir les vocations scientifiques en proposant des modèles de référence proches pour la population jeune.
 Diffuser l'activité des centres de R&D&i, notamment ceux financés par des fonds publics.
 Promouvoir la pensée rationnelle et l'esprit critique pour favoriser la prise de décision responsable, la différenciation entre preuves scientifiques et opinions personnelles, et la lutte contre les pseudosciences.

Afin de contribuer à corriger le fossé des genres dans la R&D&I, une attention particulière est accordée à la diffusion de l'activité des femmes, en particulier dans les domaines où elles sont sous-représentées. De plus, en rassemblant la diversité du personnel scientifique et des différents domaines de recherche, y compris les sciences formelles, naturelles et sociales, on cherche à ce que chacun puisse se sentir représenté et favoriser des vocations.

Formats 
Le calendrier est accompagné d'un guide avec des lignes directrices pour l'utilisation pédagogique transversale du calendrier dans l'enseignement primaire et secondaire, y compris des activités pouvant être adaptées aux différents âges et matières. Les fichiers en texte brut peuvent également être consultés pour livraison via techniques de synthèse vocale, lecteurs d'écran, Braille, etc.
Actuellement, le calendrier scientifique scolaire est traduit en , étant une initiative pionnière dans la diffusion scientifique dans les langues asturiennes et aragonaises.
Les matériaux sont disponibles dans le référentiel scientifique en libre accès Digital.CSIC. Des exemplaires sont également distribués aux centres éducatifs et les événements quotidiens sont diffusés via les réseaux sociaux (Twitter, Telegram et Mastodon).
Comme il s'agit d'une ressource éducative entièrement gratuite et accessible, elle vise à garantir le droit à l'inclusion et à la non-discrimination dans le système éducatif.

Éditions du calendrier 
Le contenu du calendrier scientifique est totalement renouvelé à chaque édition.

Édition 2020 
La première édition est sortie le 8 janvier 2020. Les documents ont été disponibles en  : espagnol, galicien, asturien, basque et catalan.

Édition 2021 
La deuxième édition est sortie le 11 janvier 2021. Les documents ont été disponibles en : espagnol, galicien, asturien, basque, catalan, aragonais et anglais. Comme nouveauté, une section a été incluse avec les événements les plus marquants de chaque mois.

Édition 2022 
La troisième édition est sortie le 11 janvier 2022. Les documents ont été disponibles en : espagnol, galicien, asturien, basque, catalan, aragonais, anglais, esperanto, arabe, portugais et français.

Interaction avec la société

Public objectif 
L'initiative s'adresse principalement aux élèves de 6 à . Cependant, en raison de sa structure et de son contenu, le calendrier scientifique est valable pour être utilisé par l'ensemble de la société en général.

Les personnes avec handicap sont un public prioritaire pour ce calendrier. Cet esprit est à l'origine de la préparation du calendrier et du guide suivant la conception dite universelle, l'utilisation d'un langage adapté et la préparation de fichiers accessibles.

Formats d'interaction 
Pendant la phase de recherche et de compilation des éphémérides, il y a la collaboration des centres éducatifs et de la société en général.

Suivant le concept d'open data, la base de données et les illustrations du calendrier sont également hébergées sur la plateforme de développement collaboratif GitLab, qui permet un travail collaboratif et contribue à améliorer l'interaction avec le public, ce qui représente une opportunité pour favoriser l'accessibilité et la réutilisation des informations générées.

Établissements collaboratrices 
L'initiative a été financée dans ses éditions 2020, 2021 et 2022 par la Fondation Espagnole de Science et Technologie (FECYT). La coordination du projet est assurée depuis l'Institut d'Élevage de Montagne (IGM), un centre mixte du CSIC et l'Université de León. Cependant, l'initiative bénéficie de la collaboration de nombreuses institutions scientifiques, technologiques et universitaires (par exemple,
l'Université du Pays basque, l'Université de La Corogne, l'Université MiguelHernández et diverses délégations territoriales du CSIC), ainsi qu'autres établissements qui collaborent dans la traduction des textes à des différentes langues (par exemple, l'Académie de la Langue Asturienne, la Fédération Espagnole d'Esperanto ou Casa Árabe).

Liens externes 

 Page web du Calendrier Scientifique Scolaire: http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientifico
 Calendrier Scientifique Scolaire sur Gitlab: https://gitlab.com/calendario-cientifico-escolar/calendario-cientifico-escolar.gitlab.io

Références 

Science
Calendrier